Vergine – persona in condizione di verginità

Il termine si riferisce anche a:

 Vergine – così chiamata per antonomasia Maria, madre di Gesù a motivo della sua verginità

Astrologia 
 Vergine, in astrologia è uno dei dodici segni zodiacali

Astronomia 
 Vergine, in astronomia è una costellazione dello Zodiaco

Arte 
 La vergine, in arte è un dipinto di Gustav Klimt del 1913

Altro 
 Vergine – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Vergine di Norimberga o vergine di ferro – macchina di tortura

Altri progetti